Волынец () — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 Волынец, Александр Викторович (род. 1974) — украинский пловец и тренер.
 Волынец, Алексей Николаевич (род. 1975) — российский публицист, главный редактор газеты «Лимонка».
 Волынец, Ананий Гаврилович (1894−1941) — украинский военный деятель, руководитель украинского антибольшевистского повстанческого движения на Винниччине.
 Волынец, Андрей Иванович (1904—1965) — белорусский партизан, член подпольной Коммунистической партии Западной Белоруссии, Герой Советского Союза.
 Волынец, Артём Олегович (род. 1967) — российский предприниматель и управленец, генеральный директор компании «En+», член Совета директоров ОК РУСАЛ, ЕвроСибЭнерго

Г—Т 
 Волынец, Генрик (1936—2007) — польский католический священник.
 Волынец, Джон (род. 1977) — американский футболист, затем тренер команды New York Red Bulls
 Волынец, Иван Романович (1916—1995) — председатель колхоза «Дружба» Жашковского района Черкасской области, Герой Социалистического Труда (1966).
 Волынец, Кэти (род. 2001) — американская профессиональная теннисистка. 
 Волынец, Марк Михайлович (род. 1925) — советский кинооператор, член Союза журналистов и Союза кинематографистов России.
 Волынец, Михаил Яковлевич (род. 1956) — председатель Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины.
 Волынец, Пётр Каленикович (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 Волынец, Татьяна Николаевна (род. 1955) — языковед, доктор филологических наук, профессор.

Примечания